Ростр — таран с металлическим наконечником на носовой части военного корабля времён Древнего Рима.
 Ростра — в Древнем Риме ораторская трибуна на форуме.
 Ростры — решётчатый настил на полубимсах, между рубкой и специальными стойками по борту судна.
 Ростр (биология) — часть внутреннего скелета белемнитов.